Dębowa ist Name folgender Orte in Polen:
 Dębowa (Jodłowa) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Dembowa in der Woiwodschaft Oppeln
 Dębowa (Szemud) in der Woiwodschaft Pommern
 Dębowa (Berg)